PS1 puede referirse a:

Arte 
 MoMA PS1, la institución de arte contemporáneo en Nueva York. es la primera play de sony

Videojuego 
 PlayStation
 PSOne, una versión miniatura lanzó en 2000.
 Phantasy Star (videojuego), el primer juego en la serie de Phantasy Star.
 PlanetSide, un MMOFPS videojuego publicado por Sony Online Entertainment.

Tecnología 
 IBM PS/1, una computadora personal temprana de IBM. 
 PostScript Type 1, un tipo de letra PostScript. 
 .ps1, la extensión de archivo de shell-script de Windows PowerShell.
 El primer telescopio de Pan-STARRS.